Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1988 bestod av 32 nationer som delades in i sju grupper om fem eller fyra lag och varje gruppvinnare gick vidare till mästerskapet. Värdlandet, Västtyskland, var automatiskt kvalificerade och deltog inte i kvalspelet. Kvalspelet spelades mellan 1986 och 1987.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Källor 
RSSSF

1986 i Europa
1987 i Europa
Fotbollsåret 1986
Fotbollsåret 1987
1988